

Codici 
 FR5 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire dell'Ouest

Televisione 
 FR5 – France 5, emittente pubblica francese

Trasporti 
 FR5 – ferrovia regionale del Lazio